El nombre La peña de los Parra puede referirse a:

 La Peña de los Parra, peña folclórica chilena fundada por Isabel y Ángel Parra.
 La peña de los Parra, álbum de 1965.
 La peña de los Parra, vol. II, álbum de 1968
 La peña de los Parra, vol. I, álbum de 1969.
 La peña de los Parra, álbum de 1971.